Ilog ou ILOG peut faire référence à :

ILOG, une entreprise française,
Ilog (Philippines), une localité philippine.